Biblioteca Nacional d'Irlanda (del seu nom en anglès National Library of Ireland), biblioteca nacional d'Irlanda
 Biblioteca Nacional d'Israel (del seu nom en anglès National Library of Israel), biblioteca nacional d'Israel